Арджента (Argenta):

 Арджента — город в Италии, расположен в регионе Эмилия-Романья, подчинён административному центру провинции Феррара.
 Арджента, Нэнси (род. 1957) — канадская оперная и концертная певица (сопрано).

См. также